Иван Малиновский
 Демут-Малиновский, Иван Васильевич (1826—1885) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Малиновский, Иван Матвеевич (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Малиновский, Иван Степанович (1909—2007) — Герой Социалистического Труда.